Лебяженский сельсовет — название нескольких административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России.

Красноярский край 
 Лебяженский сельсовет Краснотуранского района

Курская область 
 Лебяженский сельсовет Курского района

Липецкая область 
 Лебяженский сельсовет Добровского района (упразднён в 1989 году)
 Лебяженский сельсовет Измалковского района